W Niemczech
 Schwedt/Oder – miasto w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Uckermark
 Schwedt – stacja kolejowa
 
Niemiecka nazwa miejscowości w Polsce (niem. Schwedt):
 Świecie Kołobrzeskie